Sezon 1995/1996 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1995/1996 był trzeci i ostatni dla Carlo Mazzone na trenerskiej ławce Romy. Był też ostatni dla Giuseppe Gianniniego w barwach Romy, gdyż po sezonie odszedł do Sturmu Graz. W lidze Roma zajęła 5. miejsce, a jej wschodząca gwiazda Francesco Totti otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Włoch. W Pucharze UEFA Roma dotarła do ćwierćfinału, skąd została wyeliminowana przez Slavię Praga (0:2, 3:1).

Rozgrywki 
 Serie A: 5. miejsce
 Puchar Włoch: 2. runda
 Puchar UEFA: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach